Drăgănescu se poate referi la:

 Drăgănescu, Giurgiu
 State Drăgănescu

 Nume de familie
 Emil Drăgănescu
 Mihai Drăgănescu
 Mircea Drăgănescu
 Mugurel Drăgănescu
 Ovidiu-Virgil Drăgănescu

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești